L'edizione 2000 dell'1. divisjon vide la vittoria finale del Lyn Oslo.

Classifica finale

Verdetti
 Lyn Oslo e Strømsgodset promosse nella Tippeligaen.
 Sogndal qualificato per i play-off.
 Strindheim ed Eik-Tønsberg retrocesse nella 2. divisjon.

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 2000
Campionato norvegese di calcio